Příjmení Kacafírek nosí více významných osobností:

 František Kacafírek (1956–2016) – český houslista
 Martin Kacafírek (* 1975) – český fotbalista
 Štěpán Kacafírek (* 1989) – český fotbalový útočník